Вежа може означати:
Вежі — кочові житла на колесах, зокрема у половців.
 Вежа — «башта; |в'язниця, віз, хата|». В російській мові вежа — «палатка, юрта, башта, кибитка». 
Вежа — «(застаріле) В'язниця. // Ув'язнення».
Вежа — «висока вузька споруда, що має висоту значно більшу за ширину і будується окремо або як складова частина фортеці, палацу і таке інше. // Вишка для спостереження і передачі сигналів. Сторожова вежа».
Вежа (військова) — «(військове) Те саме, що башта». 
 Вежа Аґбар
 Вежа Балясґуард
 Вежа Кір'я
 Вежа Корнякта
 Вежа Міліції
 Вежа Монпарнас
 Вежа Сююмбіке
 Кам'янецька вежа
 Порохова вежа
 Фортечна вежа
 Облогова вежа — одна з облогових машин
 Вежа — кочівницьке житло.

Фільми:

 «Вежа» () — французький короткометражний документальний фільм Рене Клера 1928 року.
 «Вежа» — російський радянський художній фільм 1987 року.

Примітки

Див. також 
 Башта (значення)